Netzer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Călin Peter Netzer (född 1975), rumänsk filmregissör
 Ehud Netzer (1934–2010), israelisk arkeolog
 Erika Netzer (1937–1977), österrikisk alpin skidåkare
 Günter Netzer (född 1944), västtysk fotbollsspelare
 Joseph Netzer 

Tyska efternamn